Nobody’s Perfect () — двойной концертный альбом британской группы Deep Purple, вышедший в 1988 году.

Об альбоме 
Nobody’s Perfect составлен из концертных записей 1987 года, сделанных в ходе всемирного турне, которое группа совершала после записи альбома The House of Blue Light. Материал альбома включает как композиции «классического» периода Deep Purple 1970—1973 годов, так и песни с двух последних (на тот момент) альбомов Perfect Strangers (1984) и The House of Blue Light (1987), записанных после воссоединения группы в классическом составе. Кроме того, включена новая студийная версия песни «Hush» с первого альбома Shades of Deep Purple.

В ходе концертного исполнения Deep Purple включали во многие свои композиции фрагменты других произведений. Так, например, исполнение песни «Hard Lovin’ Woman» содержит гитарное соло Ричи Блэкмора из «Under the Gun», а при исполнении «Strange Kind of Woman» были использованы фрагменты из рок-оперы Jesus Christ Superstar, в которой Иэн Гиллан исполнял главную партию.

Список композиций 
Релиз 1988 года
 Американское издание в формате 2xLP: Mercury Records (каталожный номер: 835 897-1)
Диск 1

 Диск 2

Участники записи 
 Ричи Блэкмор — гитара
 Иэн Гиллан — вокал, гармоника, перкуссия
 Роджер Гловер — бас-гитара
 Джон Лорд — орган, синтезатор
 Иэн Пейс — ударные

Примечания 

Концертные альбомы Deep Purple
Концертные альбомы 1988 года
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Хард-рок-альбомы
Альбомы, спродюсированные Роджером Гловером